Ter-Nedden ist der Familienname folgender Personen:
 Gisbert Ter-Nedden (1940–2014), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Wilhelm Ter-Nedden (1904–2000), deutscher Verwaltungsjurist